Hashimoto
Estação Hashimoto
Tiroidite de Hashimoto

Desambiguações de topônimos